OPTN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 577 амінокислот, а молекулярна маса — 65 921.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки